Hermann Ritzau ist der Name folgender Personen:

* Hermann Ritzau (Maler) (1866–1922), deutscher Maler 
 Hermann Ritzau (Komponist) (1874–1954), deutscher Komponist und Dirigent